Paraleptastacus är ett släkte av kräftdjur. Paraleptastacus ingår i familjen Leptastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Paraleptastacus